Veliki Dol (Krško), een plaats in de Sloveense gemeente Krško
 Veliki Dol (Sežana), een plaats in de Sloveense gemeente Sežana